{{Карточка компании 
| название         = ОАО «Арсеньевский хлебокомбинат»
| логотип          = Арсеньевский хлебокомбинат ОАО логотип.JPG
| тип              = Открытое акционерное общество (с 25 июля 1994 года)
| девиз =
| основана = 1949
| расположение = : Арсеньев
| ключевые фигуры = Боев Николай Тимофеевич (генеральный директор, с февраля 2021г.), | отрасль = Перерабатывающая, пищевая
| продукция = хлебобулочные, кондитерские, пряничные, макаронные изделия
|  сайт  = Instagram @arshleb25
  |lat_dir =N |lat_deg =44.171
  |lon_dir =E |lon_deg =133.258
  |CoordScale = 20000
  |region = RU 
}}ОАО (Открытое Акционерное Общество) «Арсеньевский хлебокомбинат»''' — одно из крупнейших и старейших предприятий города Арсеньева (Приморский край), основанное в 1949 году. Социально значимое предприятие региона.

Руководство

Деятельность 
«Арсеньевский хлебокомбинат» осуществляет выпуск большого ассортимента хлебобулочных, кондитерских, макаронных, а также пряничных изделий (всего более 80 наименований), реализуемых в Арсеньеве и ряде других городов Приморского края. «Арсеньевский хлебокомбинат» — одно из крупнейших предприятий г. Арсеньева в данной отрасли, имеет ряд собственных, фирменных, торговых точек в городе.

Предприятие проводит выставки и участвует в выставках и конкурсах «Качество продукции — залог успеха предприятия», «Лучший товар Приморья», где печенье «Овсяное» стало лауреатом смотра — конкурса.

Ссылки 

 Хлеб — всему голова

Примечания 

Арсеньев
Предприятия Приморского края